Давор Јањић (Тузла, 18. новембар 1969 — Београд, 29. новембар 2022) био је југословенски, босанскохерцеговачки и српски филмски и телевизијски глумац.

Биографија 
Студирао је филмску глуму у Студију за младе глумце и на Академији у Сарајеву. Био је члан Отворене сцене Обала Сарајево и најмлађи члан Атељеа 212 у Београду.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1986. || Ово мало душе || Нихад Халиловић
|-
| 1988. || Лет у магли || Никола
|-
| 1989. || Кудуз || железничар
|-
| 1989. || Рањеник || Иван
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1990. || Стела || Зиц
|-
| 1990. || Живот са стрицем || Мартин
|-
| 1990. || Станица обичних возова || 
|-
| 1990. || Последњи валцер у Сарајеву || Антон
|-
| 1991. || Празник у Сарајеву || убица
|-
| 1991. || Чаруга || мали
|-
| 1990. || Граница || Марко Топић
|-
| 1993. || Горила се купа у подне || дрипац
|-
| 1994. || Магареће године || Смрдоња
|-
| 1997. || Аутсајдер || Сеад Мулахасановић
|-
| 1997. || Добродошли у Сарајево || Драган
|-
| 1997. || Савршени круг || 
|-
| 1998. || Блуз за Саро || 
|-
| 1998. || То је Балкан || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2000. || Горски вијенац || Шпија
|-
| 2000. || -{Hop, Skip & Jump}- || 
|-
| 2000. || Млијечни пут || Јосип
|-
| 2001. || Сладке Сање || 
|-
| 2001. || Наташа || Киза
|-
| 2002. || Владимир || Мики
|-
| 2003. || (А)Торзија || 
|-
| 2004. || Живот је чудо || Томо
|-
| 2004. || Десперадо Тонић || 
|-
| 2006. || Живот је чудо  (ТВ серија)  || Томо
|-
| 2006. || -{Warchild}- || Момир
|-
| 2007. || Л... код љубе зен || Томас
|-
| 2007. || Петелињи зајтрк || 
|-
| 2007. || Духови Сарајева || Треф
|-
| 2007−2008. || Понос Раткајевих || Фрањо
|-
| 2008. || Закон љубави || Јосип
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2011. || Под сретном звијездом || Бојан
|-
| 2019. || На млијечном путу || вехабија
|-
| 2019. || Ја сам Френк || Хасиб
|-
| 2019. || Корпорација || Милан
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2021. || Амеба || отац
|-
| 2021. || Инвентура || 
|-
| 2021. || Bitch, A Derogatory Term for a Woman || Милан
|-
| 2021. || Адвокадо || камерман
|-
| 2022. || Либерта — рађање града || Секула Витковић
|-
| 2022. || Луча || Мирко
|-
| 2023. || Олуја || Брацо
|-
| 2023. || Баук ||
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 
 Davor Janjić: Bolji sam glumac od Višnjića (www.jutarnji.hr)

Рођени 1969.
Умрли 2022.
Тузлаци
Југословенски глумци
Српски глумци
Хрватски глумци
Глумци и глумице позоришта „Атеље 212”
Сахрањени у Сарајеву